Charles Wright (botanicus) (1811–1885), Amerikaans botanicus.
Charles Frederik Wright (1856–1925), vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Pennsylvania. 
Charles Wright (cricketer) (1863–1936), Engels cricketer.
C. S. Wright (1887–1975), Canadees Explorer-venster van de Antarctica.
Charles Alan Wright (1927–2000), Amerikaanse rechts wetenschapper.
Charles Wright (burgemeester) (? –1998), Amerikaans politicus, de burgemeester van Davenport (Iowa), uit 1977–1981. 
Charles Wright (dichter) (1935), Amerikaans dichter.
Charlie Wright (1938), Schots voetbalmanager en speler.
Charles Wright Mills (1916-1962), Amerikaans socioloog.
Charles Wright (worstelaar) (1961), Amerikaans professionele worstelaar.
Charles Ichabod Wright, Britse MP voor Nottingham, 1868–1870.